Andrea Canestri (1896-1959) – giornalista, scrittore e poeta italiano
 Dino Canestri (1907-1981) – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giorgio Canestri (1934-2022) – politico e insegnante italiano
 Giovanni Canestri (1918-2015) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Jorge Canestri (1942) – psichiatra argentino
 Pellegrino Canestri-Trotti (1801-1877) – politico italiano